Athenaeum (oude Rome), een instituut voor hoger onderwijs en kunst in het oude Rome
 Athenaeum (Brits tijdschrift), een Brits tijdschrift
 Athenaeum (Duits tijdschrift), een tijdschrift opgericht door de gebroeders Schlegel
 Athenaeum Illustre of Illustere school, oude instelling voor hoger onderwijs in de Noordelijke Nederlanden
 Athenaeum Illustre (Amsterdam)
 Athenaeum Illustre (Deventer)
 Atheneum, het Nederlandse schooltype
 Athenaeum - Polak & Van Gennep, uitgever
 Athenaeum Boekhandel, boekhandel
 Athenaeum Bibliotheek, bibliotheek